Die Kaohsiung International 2010 waren nach den Chinese Taipei Open 2010 das bedeutendste internationale Badmintonturnier des Jahres in Taiwan. Es fand vom 1. bis zum 5. Dezember 2010 im Kaohsiung Gymnasium statt. Das Preisgeld betrug 15.000 US-Dollar.

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks
tournamentsoftware.com

2010
Badminton 2010